Port Arthur, hace referencia a varios artículos:

Lugares
Port Arthur, antiguo puerto ruso en China;
Port Arthur (Texas), en Estados Unidos;
Port Arthur (Wisconsin), en Estados Unidos;
Port Arthur (Australia Meridional), en Australia;
Port Arthur (Tasmania), en la isla de Tasmania (Australia);
Port Arthur (Ontario), en Canadá.